Хит има више значења:
 Хит (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Хит (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Хит (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо

Особе 
 Едвард Хит